Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji Brasil Open 2014 nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byla španělská světová jednička Rafael Nadal, která se turnaje nezúčastnila.

Turnaj vyhrál nenasazený Argentinec Federico Delbonis, když ve finále porazil italského tenistu Paola Lorenziho ve třech setech 4–6, 6–3 a 6–4. Na okruhu ATP si tak připsal premiérový titul kariéry.

Nasazení hráčů 
  Tommy Haas (semifinále, skreč)
  Nicolás Almagro (2. kolo)
  Marcel Granollers (2. kolo)
  Juan Mónaco (čtvrtfinále)
  Robin Haase (1. kolo)
  Guillermo García-López (1. kolo)
  Leonardo Mayer (1. kolo
  Santiago Giraldo (1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Brasil Open
Tenis v Brazílii v roce 2014
ATP World Tour 2014